Хамза́ Абдрахма́нов, другой вариант — Хамзим (; 1896 год — 1980 год) — председатель колхоза «Жулдуз» Фурмановского района Западно-Казахстанской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
С 1930 по 1939 год — председатель сельского совета в селе Акоба. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации возвратился в Казахстан, где стал работать в колхозе «Жулдуз» Фурмановского района. Был избран председателем этого колхоза. Руководил этим предприятием до 1951 года. За короткое время вывел колхоз в число передовых сельскохозяйственных предприятий Западно-Казахстанской области.

В 1948 году удостоен звания Героя Социалистического Труда «за получение высокой продуктивности животноводства в 1947 году при выполнении колхозом обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов и плана развития животноводства».

Скончался в 1980 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР 23 июля 1948 года
 Орден Ленина

Примечания

Источники 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Батыс Қазақстан облысы. Энциклопедия. — Алматы: «Арыс» баспасы, 2002 ISBN 9965-607-02-8